Счёт — многозначное слово:

 Счёт — действие по значению глагола «считать»; определение каких-либо количественных показателей или определение количества однородных объектов (подсчёт). Также обозначает вычисление, см. устный счёт. Счёты — древнерусское механическое счётное устройство.
 В спорте и играх, счёт — числа, показывающие текущую позицию команд или игроков в игре, выигрышность этой позиции.
 Счёт, в экономике — банковский вклад, имеющий определённый идентификационный номер и позволяющий проводить безналичные расчёты с ним:
 Текущий счёт
 Корреспондентский счёт
 Лицевой счёт
 Расчётный счёт
 Накопительный счёт
 Единый казначейский счёт
 Счёт — учётная запись, имеющая уникальный номер
 Лицевой счёт (в реестре акционеров)
 Счёт в бухгалтерском учёте — определённая учётная позиция для финансов. См. план счетов, а также:
 Балансовый счёт и Забалансовый счёт
 Счёт-экран
 Активный и пассивный счёт, Активно-пассивный счёт
 Ссудный счёт
 Контокоррентный счёт
 Счёт — оферта, документ, по которому можно провести оплату.
 Счёт на оплату
 Счёт-фактура — налоговый документ, подтверждающий изменение собственности
  — фильм 1974 года эпохи порношика.

См. также 
 Московский счёт
 Гамбургский счёт
 Счётчик